Българската академия на науките и изкуствата (съкр. БАНИ) е сдружение с нестопанска цел, регистрирано през 2004 г. от проф. д-р Григор Велев, проф. д-р Карю Карев, проф. д-р Димитър Гоцев и д-р Илия Илиев в Хасковския съд. През 2006 г., на първото Общо събрание на БАНИ, е приета структурата на сдружението и избран за председател проф. д-р Григор Велев. След изтичането на 5-годишния му мандат през 2011 г. Г. Велев е избран отново за председател на сдружението. След есенната сесия на Общото събрание на БАНИ през 2013 г. в сдружението членуват 420 членове.

Членовете на сдружението си присъждат почетни звания „академик“ и „член-кореспондент“ по подобие на БАН и други академии в Европа.

Цели 
Основната цел на БАНИ е залегнала в устава и посланието – да обединява усилията на научния и творчески национален елит в служба на Отечеството.

Ръководство 
 Общо събрание (ОС)
 Председател на БАНИ
 Управителен съвет
 Управителният съвет на БАНИ включва Председателя на БАНИ, Председателя на ОС, подпредседателите по отделения за наука, изкуство, гражданско общество, главния секретар, секретарите на „Международни отношения и връзки с обществеността“, „Наука“ и „Изкуство“.

 Академичен съвет – състои се от 25 души, избрани от Общото събрание
 Контролен съвет – състои се от 5 души, избрани от ОС
 Комисия за номинации – наука
 Комисия за номинации – изкуство
 Комисия за номинации по въпросите за гражданското общество

Структура 
БАНИ се състои от 3 отделения: Наука, Изкуство и Гражданско общество.

В отделението „Наука“ има 8 научни центъра:
 Научен център „Медицина“ с пет научни института: „Вътрешни болести“, „Хирургия“, „Обществено здраве и здравен мениджмънт“, „Лабораторна медицина“, „Стоматология“. Към центъра функционира Български лекарски форум и се издава сп. „Българска медицина“.
 Научен център „Българска национална стратегия“ с три научни института: „Българска национална доктрина“, „Балканистика“ и „Национална сигурност на Република България“.
 Научен център „Българистика“ с три научни института: „Български език и литература“, „Българска национална история“ и „Културология“.
 Научен център „Образование, национално и гражданско възпитание“ с два научни института: „Образование“ и „Национално и гражданско възпитание“.
 Научен център „Земеделие и биотехнологии“ с четири научни института: „Почвознание“, „Агрономия“, „Животновъдство“ и „Ветеринарна медицина“.
 Научен център „Икономически изследвания и стратегии“ с един научен институт – „Икономически анализи и прогнози“.
 Научен център „Социални и хуманитарни науки“ с два научни института: „Социология“ и „Демография“.
 Научен център „Инженерно-технически науки“ с два научни института: „Космически изследвания“ и „Инженерни технологии“.

В отделението „Изкуства“ има пет творчески центъра:
 Творчески център „Театрално, цирково и киноизкуство“ с три творчески института: „Театрално изкуство“, „Цирково изкуство“ и „Киноизкуство“.
 Творчески център „Музика и танци“ с четири творчески института: „Класическа музика“, „Поп музика“, „Фолклорна музика“ и „Танци“.
 Творчески център „Изобразително изкуство“ с два творчески института: „Изобразителни и пластични изкуства“ и „Изкуствознание“.
 Творчески център „Поезия, белетристика и литературна критика“ с три института: „Поезия“, „Белетристика“ и „Литературна критика“.
 Творчески център „Журналистика“ с два творчески института: „ТВ журналистика“ и „Прес журналистика“.

В отделението „Гражданско общество и държавност“ има почетни членове – Доктор хонорис кауза, Първа степен, Втора степен, Трета степен, и Колективни почетни членове:
 Академичен мъжки хор „Гусла“
 Асоциация на българите по света
 Сайт „Аssobulg“
 Вестник ”Целокупна България“
 Вестник „Светилник на македонските българи“
 Световен парламент на българите
 Сдружение „Братство на строителите на нова България“
 Национален комитет за защита на съдбата на Западните покрайнини
 Комитет за защита на председателя на сдружението „Български човешки права“ в Гърция Никола Стоянов
 Фондация „Паметници на българската слава“

Клонове в страната 
 Клон София
 Клон Пловдив
 Клон Варна
 Клон Стара Загора
 Клон Плевен
 Клон Велико Търново
 Клон Бургас
 Клон Благоевград
 Клон Габрово
 Клон Шумен

Форуми 
 Български лекарски форум
 Български граждански форум
 Български музикален форум
 Дискусионен форум
 Академичен камерен театър
 Академичен театър на „Българското слово“

Издателска дейност 
Mонографии и книги
 „Диктатура, терор, геноцид и шовинизъм“ – акад. проф. д-р Григор Велев
 „Международно право на защита на културно-историческото наследство“ – акад. д-р Емил Александров
 „Българска национална история“ – том първи от петнадесеттомната поредица под редакцията на допис. член проф. Пламен Павлов
 „Покани ме дяволът…“ – том първи от тритомната антология на българската поезия – допис. член Йордан Каменов
 „Българската национална кауза (1762 – 2012)“ – акад. проф. д-р Григор Велев

Научни списания
 Сп. „Българска медицина“ – гл. редактор акад. проф. д-р Филип Куманов
 Сп. „Български месечник“ – гл. редактор акад. Румен Леонидов
 Сп. „Летописи“ – гл. редактор акад. проф. д-р Миладин Апостолов
 Сп. „Български икономически преглед“ – гл. редактор акад. проф. д-р Георги Маринов

Асоциирани стопански организации 
 Стопански холдинг „БАНИ “— включва следните стопански организации:
 „Агроконсулт“ ООД
 Импресарска къща „Българска музика“ БАНИ ООД
 Национален академичен учебен център БАНИ ООД
 Национален медицински консултативен център БАНИ ООД
 Издателска къща „Богдан Филов“ ООД

Научна дейност, 2012 г. 
Проведени са 4 национални медицински и 2 регионални медицински конференции в партньорство с други организации.

БАНИ има 136 участия на свои членове в национални и международни научни форума, като трима „академици“ са гост-лектори на международни научни форуми. Направени са 106 публикации, от които 29 в престижни чуждестранни списания.

Източници

Външни препратки 
 Официална страница на БАНИ
 в-к Целокупна България

Основани в България през 2004 година
Неправителствени организации в България
Научни академии в България
Организации в Хасково
Изкуство на България